Kudos (von griechisch: κῦδος (kydos) für Ruhm, Ehre) steht für:
 ein vor allem im englischen Sprachraum verbreiteter Ausruf der Anerkennung, vergleichbar mit dem französischen Chapeau!
 Kudos (Album), ein Musikalbum der finnischen Jazzgruppe Trio Töykeät aus dem Jahr 2000
 Kudos (Computerspiel), Lebenssimulation von Positech Games aus dem Jahr 2006
 Kudos (Filmproduktionsunternehmen), britisches Film- und Fernsehproduktionsunternehmen
 den Markennamen eines Müsliriegels von Mars Incorporated
 den Markennamen der Automobile des britischen Herstellers Square One Developments
 ein fiktives Wertesystem aus dem Science-Fiction-Roman Der Algebraist von Iain Banks aus dem Jahr 2004

Siehe auch: